Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1952.

Предварителен кръг

Първа фаза

Втора фаза

Първи кръг (1/8 финали)

1/4 финали

1/2 финали

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Г. Стойчев (32), 2:0 Исаков (46), 2:1 Др. Георгиев (69), 3:1 Н. Иванов-дуз (86)

 Съдия: Траян Христов (София)

Източници 
 bulgarian-football.com

5
5